Santino ist als eine Verkleinerungsform von Santo (dt.: „heilig“) ein italienischer männlicher Vorname mit der Bedeutung „der kleine Heilige“, der vereinzelt auch als Familienname auftritt.

Namensträger

Vorname 

 Santino Bussi (1664–1736), Hofstuckateur in Wien
 Santino Ferrucci (* 1998), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Santino Kenyi (* 1993), südsudanesischer Mittelstreckenläufer
 Santino Rost (* 1990), deutscher Volleyballspieler
 Santino Solari (1576–1646), Baumeister, Architekt und Bildhauer aus der Lombardei
 Santino Spinelli (* 1964), italienischer Musiker und Komponist

Künstlername 
 Santino Marella (Anthony Carelli; * 1979), kanadischer Wrestler italienischer Herkunft

Familienname

Kunstfiguren 
 Santino „Sonny“ Corleone, Figur in dem Film Der Pate
 Dr. Dani Santino – Spiel des Lebens, US-amerikanische Dramedy-Fernsehserie

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Italienischer Personenname